Koszary Wilhelma w Toruniu – dawny kompleks wojskowy wybudowany w okresie pruskim w Toruniu.

Lokalizacja 
Koszary znajdują się w centrum miasta, na przedmieściu św. Katarzyny – od zachodu ograniczone ul. Gregorkiewicza, od północy Wałami gen. Sikorskiego, od wschodu ul. Dobrzyńską, zaś od południa placem św. Katarzyny.

Historia 

Kompleks wojskowy z przeznaczeniem dla pruskiej piechoty powstał pod koniec XIX wieku. W tym okresie stacjonował tu 21 pułk piechoty von Borckiego. Jest to jeden z dwóch zespołów koszarowych, które powstały na ówczesnym Wilhelmstadt. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości został on przejęte przez Wojsko Polskie i stał się siedzibą m.in. Kierownictwa Rejonu Inżynierów i Saperów, a od 1929 roku Fortyfikacji, Łączności, Intendentury, Sanitarne VIII Okręgu Korpusu. W skład kompleksu wchodziło 11 budynków, w tym 2 obiekty koszarowe przy ul. Dobrzyńskiej i Gregorkiewicza, blok podoficerski, budynek sztabu i budynek dowódcy, izba chorych, wartownia, ujeżdżalnia, hala sportowa oraz kuchnia, i stołówka.

W latach 1985-1992 kompleks były siedzibą m.in. Ogólnokształcącego Liceum Wojskowego im. por. Ryszarda Kuleszy, które w 1992 roku zostało przekształcone w X Liceum Ogólnokształcące im. prof. Stefana Banacha.

Od 2018 roku swoją siedzibę ma tu również Hufiec Toruń Związku Harcerstwa Polskiego.

Przypisy 

Architektura wojskowa
Budynki mieszkalne w Toruniu
Budynki w Polsce oddane do użytku w XIX wieku
Budynki szkół i instytucji badawczych w Toruniu
Obiekty w Toruniu wpisane do gminnej ewidencji zabytków